Druhý grandslamový tenisový turnaj sezóny French Open se v roce 2010 konal ve dnech 23. května až 6. června. Hrál se tradičně na antukových dvorcích Rolanda Garosse v Paříži. Kvalifikace před hlavním turnajem probíhala již od 18. května.

Obhájci titulu ve dvouhře byli Švýcar Roger Federer a Ruska Světlana Kuzněcovová. Na turnaj se vrátila také čtyřnásobná vítězka Justine Heninová po obnovení profesionální kariéry.

Vítězové 

Mužskou dvouhru popáté vyhrál Španěl Rafael Nadal, který se tak v žebříčku ATP vrátil na pozici světové jedničky. Na rekordní počet šesti vítězství Švéda Björna Borga mu schází jediná výhra.

Ženskou dvouhru vyhrála Francesca Schiavoneová, pro niž to byl první grandslamový titul. Díky tomu se posunula na 6. místo žebříčku WTA. Stala se tak první Italkou v historii, která turnaj vyhrála.

V mužské čtyřhře triumfoval kanadsko-srbský pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić. Pro Nestora se jednalo o druhý titul (první v roce 2007), pro Zimonjiće to bylo první vítězství.
 
Svůj druhý titul ve čtyřhře žen získaly sestry Venus Williamsová a Serena Williamsová (první titul v roce 1999).

Ve smíšené čtyřhře vyhrál slovinsko-srbský pár Katarina Srebotniková a Nenad Zimonjić. Pro oba to byl celkově čtvrtý grandslamový titul ve smíšené čtyřhře.

Statistiky 
 Nejvíce es:  Robin Söderling – 82 /  Serena Williamsová – 37
 Nejrychlejší podání:  Taylor Dent – 240 km/h /  Venus Williamsová – 207 km/h
 Nejvíce dvojchyb:  Novak Djoković – 33 /  Jelena Dementěvová – 36
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Ryan Sweeting – 79 % /  Rossana de los Riosová – 82%
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal – 38 /  Jelena Dementěvová – 33

 Tomáš Berdych se umístil ve statistice počtu es na 2. místě v celém turnaji se zahranými 70 míči a v počtu proměněných brejkbolů na 3. místě s 32 míči.

Výsledky českých tenistů ve dvouhře 
Muži

Senioři

Dvouhra mužů

Dvouhra žen 

{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williamsová
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Samantha Stosurová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=62
| RD1-score2-3=8

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Jelena Jankovićová
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Jaroslava Švedovová
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=17
| RD1-team5= Francesca Schiavoneová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Caroline Wozniacká
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Jelena Dementěvová
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=19
| RD1-team8= Naděžda Petrovová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=0

| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Samantha Stosurová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Jelena Jankovićová
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=17
| RD2-team3= Francesca Schiavoneová
| RD2-score3-1=7
| RD2-score3-2= 
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=5
| RD2-team4= Jelena Dementěvová
| RD2-score4-1=63
| RD2-score4-2=r
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=7
| RD3-team1= Samantha Stosurová
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=62
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=17
| RD3-team2= Francesca Schiavoneová
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3= 
}}

 Čtyřhra mužů 

 Čtyřhra žen 

 Junioři 
 Dvouhra juniorů 
 Agustín Velotti –  Andrea Collarini 6–4, 7–5

 Dvouhra juniorek 
 Elina Svitolinová –  Ons Džabúrová 6–2, 7–5
 Svitolinová vyhrála první juniorský grandslam

 Čtyřhra juniorů 
 Duilio Beretta /  Roberto Quiroz –  Facundo Argüello /  Agustín Velotti 6–3, 6–2
 Beretta a Quiroz vyhráli první juniorský grandslam ve čtyřhře.

 Čtyřhra juniorek 
 Tímea Babosová /  Sloane Stephensová –  Lara Arruabarrenaová-Vecinová/  María-Teresa Torrová-Florová 6–2, 6–3
 Babosová a Stephensová vyhrály první juniorský grandslam ve čtyřhře.

 Další soutěže 
 Legendy ve čtyřhře pod 45 let 
 Jevgenij Kafelnikov /  Andrij Medveděv –  Goran Ivanišević /  Michael Stich 6–1, 6–1

 Legendy ve čtyřhře nad 45 let 
 John McEnroe /  Andrés Gómez –  Mansour Bahrami /  Henri Leconte 6–1, 6–1

 Legendy – ženská čtyřhra 
 Martina Navrátilová /  Jana Novotná –  Iva Majoliová /  Nathalie Tauziatová 6–4, 6–2

 Vozíčkáři – mužská dvouhra 
 Shingo Kunieda –  Stefan Olsson 6–4, 6–0

 Vozíčkáři – ženská dvouhra 
 Esther Vergeerová –  Sharon Walravenová 6–0, 6–0

 Vozíčkáři – mužská čtyřhra 
 Stéphane Houdet /  Šingo Kunijeda –  Robin Ammerlaan /  Stefan Olsson 6–0, 5–7, [10–8]

 Vozíčkáři – ženská čtyřhra 
 Daniela Di Torová /  Aniek van Kootová –  Esther Vergeerová /  Sharon Walravenová 3–6, 6–3, [10–4]

 Hráči - udělení divokých karet (WC) 
Zde jsou uvedeni hráči, kteří obdrželi od turnaje divokou kartu (Wild Card, /WC/''') s právem účastnit se příslušné soutěže, tj. přímo hlavního turnaje nebo kvalifikace na tento turnaj.

Kvalifikanti 
Zde jsou uvedeni kvalifikanti, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:

Prize Money 
Finanční odměny hráčům jsou v Eurech (€); částky ve čtyřhrách jsou uváděny celkově na pár.

Bodové hodnocení do ATP a WTA

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální web turnaje